Goyens ist der Name der folgenden Personen:

 Al Goyens (1920–2008), belgischer Jazzmusiker
 Monique Goyens (* 1959), belgische Juristin und Direktorin des Europäischen Verbraucherverbands